Korpusy armijne (ogólnowojskowe) noszące numer „6”:

Austro-węgierski
 6 Korpus (1883–1918)

Rosyjski
 6 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

Niemiecki
 VI Korpus Armijny (niemiecki)

Ukraiński
 6 Korpus Armijny